Pangkalan Lesung (plaats), een plaats in Indonesië
Pangkalan Lesung (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing